

Cinema
 Girl – film del 1998 diretto da Jonathan Kahn
 Girl – film del 2018 diretto da Lukas Dhont
 Girl – film del 2020 diretto da Chad Faust

 Girls – film del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 Girls – film del 1919 diretto da Walter Edwards 
 Girls – film del 1927 diretto da Eugene Forde 
 Girls – film del 1980 diretto da Just Jaeckin

Musica

Brani musicali
Girl – brano musicale dei The Beatles del 1965, dall'album Rubber Soul
Girl – singolo di Beck del 2005, dall'album Guero
Girl – singolo delle Destiny's Child del 2005, dall'album Destiny Fulfilled
Girl – singolo di Paul Wall del 2006, dall'album The Peoples Champ
Girl – singolo dei BTwins del 2012, dall'EP Dance Floor
Girl – singolo di Maren Morris del 2019, dall'album Girl

Girls – singolo di Tina Turner del 1986, dall'album Break Every Rule
Girls – singolo dei The Prodigy del 2004, dall'album Always Outnumbered, Never Outgunned
Girls – singolo di Cam'ron del 2004, dall'album Purple Haze.
Girls – singolo di Beenie Man e Akon del 2006, dall'album Undisputed
Girls – singolo delle Sugababes del 2008, dall'album Catfights and Spotlights

Album
Girl – album di Peppino di Capri del 1966
Girl – album di Dannii Minogue del 1997
Girl – album di Eskimo Joe del 2001
Girl – album di Pharrell Williams del 2014
Girl – album di Maren Morris del 2019

Girls – album solista di Eric Stewart del 1980

Gruppi musicali
Girl – gruppo musicale britannico glam metal, attivo tra il 1979 e il 1982
Girls – gruppo musicale indie rock statunitense

Televisione
Girls – serie televisiva statunitense